Чемпионат Шотландии по футболу сезона 2006/2007 начался 29 июля 2006 года. В чемпионате участвовало 12 команд. Чемпион Селтик и серебряный призёр «Рейнджерс» будут играть в Лиге чемпионов УЕФА 2007—2008. Третий призёр «Абердин» примет старт в Кубке УЕФА 2007—2008, также как и финалист кубка Шотландии «Данфермлин Атлетик», который, финишировав в чемпионате на последнем месте, вылетел в первый дивизион. «Селтик», одержавший победу в кубке в 14-й раз за свою 119-летнюю историю, сделал золотой дубль.

Лучшим бомбардиром турнира второй год подряд стал игрок «Рейнджерса» Крис Бойд, забивший 20 голов.

Итоговая таблица 

 Место «Данфермлина» в премьер-лиге в следующем сезоне заняла «Гретна»
 «Данфермлин Атлетик» получил возможность выступить в Кубке УЕФА, так как в финале кубка Шотландии он уступил «Селтику», который по итогам чемпионата заслужил место в Лиге чемпионов
 Ни один шотландский клуб не согласился выступать в кубке Интертото 2007
 Примечание: После 33 туров чемпионата Шотландии команды в таблице делятся на две группы (6 первых и 6 последних). В каждой группе команды играют друг с другом ещё по одной игре. В итоговой таблице команды располагаются по порядку занятого места в своей группе, не покидая изначального разделения в таблице, вне зависимости от количества очков у всех команд. Пример: «Хиберниан» имеет на одно очко меньше, чем «Фалкирк», но располагается в таблице выше, так как после 33 игр занимал место в первой шестерке

Лучшие бомбардиры

Посещаемость 
Средняя посещаемость матчей клубов шотландской премьер-лиге 2006/07:

Кубок Шотландии 
Финал
 Селтик — Данфермлин 1:0

2006-2007
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 2006 году
Спорт в Шотландии в 2007 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2006/2007